Чека — многозначное слово, которое может означать:

 Фамилия
 Чека, Карлос — испанский мотогонщик, чемпион супербайка-2013.
 Чека, Луис (род. 1983) — эквадорский футболист, защитник «Барселона Гуаякиль» и сборной Эквадора.
 Чека, Педро (1910—1942) — испанский политик,
 Чека, Мария (род. 1970) — колумбийско-американская фотомодель и актриса.
 Чека, Ульпиано (1860—1916) — испанский художник

 Топоним
 Чека — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара.
 Чека — гора-холм на Южном Урале.
 Чека — река в Челябинской и Оренбургской области, приток Малой Караганки.
 Чека — река в Нижегородской области, приток Пьяны.
 Чека — река в Новосибирской области, приток Тары.
 Чека — посёлок в Челябинской области.

 Другое
 Чека — часть гранаты

Аббревиатура 
 ВЧК, ЧеКа или Чека — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
 Грамчека, ГрамЧеКа (ГРАМЧЕКА) — Чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью в 1920-е годы